Jumbo pode referir-se a:
Jumbo (canção) - canção dos Bee Gees de 1968
Jumbo (elefante) - famoso elefante africano
Jumbo (grupo musical) - grupo italiano de rock progressivo dos anos 70
Boeing 747 - avião também conhecido como Jumbo

 Outras páginas contendo o termo
 Billy Rose's Jumbo - filme norte-americano de 1962
 Jerry and Jumbo - nome do 74º episódio da série animada Tom & Jerry
 Jumbo Elektro - banda brasileira de rock
 "Mumbo jumbo" - expressão idiomática da língua inglesa
 Incasel Jumbo, carroceria de ônibus rodoviários

Ver também 
  Jumbo (hipermercado)